Treibhaus steht für

 Gewächshaus, lichtdurchlässiges Bauwerk zur Pflanzenkultivierung 
 Treibhaus (Band), deutsche Band

Kulturstätten
 Treibhaus (Kulturzentrum), Kulturzentrum in Innsbruck
 Treibhaus Luzern

Siehe auch:

 Das Treibhaus (Begriffsklärung)